Václav Machek ist der Name folgender Personen:

* Václav Machek (Philologe) (1894–1965), tschechischer Philologe
 Václav Machek (Radsportler) (1925–2017), tschechoslowakischer Radrennfahrer